The Village Sessions é um extended play lançado pelo artista norte-americano John Mayer em 12 de dezembro de 2006. Os colaboradores incluem os membros de John Mayer Trio, Steve Jordan e Pino Palladino, junto com Ben Harper, Robbie McIntosh e Ricky Peterson, da banda de turnês de Mayer e ex-produtor de álbuns do Prince.

Lista de faixas 

Álbuns de John Mayer
EP de 2006
EPs acústicos